Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1991/92 war die 46. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren die Sportfreunde Katernberg nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger TSV Bayer Dormagen (Rückkehr nach 40 Jahren), SC 26 Bocholt (erstmals in der Verbandsliga) und Duisburger FV 08 (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten).

Sieger wurden erstmals der 1. FC Wülfrath, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der Zweitplatzierte, die Amateurmannschaft von Fortuna Düsseldorf, qualifizierte sich ebenfalls erstmals für den überregionalen Spielbetrieb.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die Sportfreunde Katernberg wurden in die Landesliga durchgereicht und verließen die Verbandsliga vier Jahre nach ihrem Aufstieg wieder. Der FC Kray stieg nach drei Spielzeiten wieder ab, der SC 26 Bocholt nach einer Saison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1991
Fußballsaison 1991/92